Schloss Grüningen ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Grüningen (Schweiz), Ortschaft Grüningen im Schweizer Kanton Zürich 
 Schloss Grüningen (Thüringen), im Ortsteil Grüningen der Stadt Greußen im Kyffhäuserkreis in Thüringen
 Schloss Grüningen (Riedlingen), Ortsteil Grüningen der Stadt Riedlingen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Burg Grüningen (Pohlheim), eine Burgruine im Ortsteil Grüningen der Stadt Pohlheim im Landkreis Gießen in Hessen
 Wasserburg Grüningen (Riedlingen), Baden-Württemberg